Il 12 settembre 2022 raggiunge il suo miglior ranking alla posizione 174 in singolare. In carriera ha vinto nella categoria ITF 10 titoli in singolare e 14 in doppio mentre nella categoria Challenger un solo titolo, in doppio, in coppia con Giovanni Fonio ad Antalya nel 2021.

Nel febbraio 2023 supera le qualificazioni del Chile Open di Santiago del Cile eliminando Gonzalo Lama e Renzo Olivo, accedendo per la prima volta in carriera al tabellone principale di un torneo dell'ATP Tour. Nel primo turno conquista anche la sua prima vittoria sconfiggendo il numero 83 del mondo Daniel Elahi Galán, viene poi battuto dal serbo Laslo Đere con un doppio 5-7.

Attualmente è allenato da Mattia Livraghi, Uros Vico e Marco Cassiani.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (10)

Finali perse (10)

Doppio

Vittorie (14)

Finali perse (16)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni